Franciszek Jundziłł (zm. 1818) – podkomorzy grodzieński, konsyliarz Rady Nieustającej
 Franciszek Jundziłł (1825-1865) – podpułkownik w powstaniu styczniowym